Amigos-Van Pelt Sint-Antonius-Zoersel is een Belgische volleybalclub uit de gelijknamige deelgemeente van Zoersel, de club ontstond in 1997 door de fusie tussen VOC Halle (opgericht in 1974) en VC Amigos (opgericht in 1972). De hoogst spelende mannenploeg spelen in Nationale 1 (heren). De vrouwen spelen als subtopper in de Nationale 2 B (dames).

Historiek 
Bij het begin van het seizoen 2007 verbond de firma GEA Happel Belgium zijn naam aan de club. Toen ging ze door het leven als Volleybalclub GEA Happel Amigos Sint-Antonius-Zoersel. De club telde en telt ongeveer 400 leden.

De eerste vrouwenploeg dwong na het seizoen 2005-2006 de promotie af naar Eredivisie (dames). Zoals de meeste nieuwkomers hadden onze meisjes het aanvankelijk moeilijk om zich te handhaven. Drie jaar op rij moest ze zich tevreden stellen met een rol als meeloper, maar de ploeg bleef telkens overeind. Ondertussen heeft ze haar plaats in de reeks gevonden en mag ze zich een subtopper van het Belgisch volleybal beschouwen. Na het winnen van de play-downs in het seizoen 2013-2014 volgde een Europees ticket voor de damesploeg. Tegen het Tsjechische UP Olomouc en de Poolse topper Atom Trefl Sopot volgden in 2014 twee spectakel wedstrijden in de toenmalige Gea Happel Arena. Samen met de CEV Cup-wedstrijden was er ook de introductie van de Amigos Sjaal onder het motto "One Team,One Dream, One Family".

De eerste mannenploeg was lang een vaste waarde in Eerste nationale mannen, maar ze verloor na het seizoen 2008-2009 haar plaats in de reeks. Met een herindeling van de reeksen moesten de mannen zelfs twee stappen terug doen. Met een haast volledig nieuwe kern en onder de deskundige leiding van Etienne De Buck, timmerde de club aan de wederopstanding. En met succes, want de mannen kroonden zich twee keer op rij tot kampioen. Sinds 2010-2011 jaren draait de eerste mannenploeg mee aan de top in Liga B mannen, de op een na hoogste reeks in het mannenvolleybal.

De ploeg investeert in een jeugdwerking, met talrijke jeugdploegen. Sinds 2009 beloonde de Koninklijk Belgisch Volleybalverbond de club daarvoor met het label van gouden jeugdclub. Naast de wekelijkse trainingen en competitiewedstrijden, kijken heel wat jongeren elk jaar opnieuw uit naar de stage in Bütgenbach. Deze jeugdstage is het orgelpunt om een intensief volleybaljaar af te sluiten. De ploeg heeft ook een brede basis met ruimte voor veel spelers in de gewestelijke competities.

Door de bouw van een eigen sporttempel met fitness infrastructuur heeft de club sinds 2012 ook zijn nieuwe thuisbasis voor trainingen en wedstrijden.

Seizoen 2014-15 speelden de eerste mannenploeg onder leiding van Etienne De Buck kampioen in Liga B mannen waardoor Amigos Sint-Antonius-Zoersel in het seizoen 2015/16 als enige club zijn intrede maakte op het hoogste niveau voor zowel vrouwen als mannen. Sinds het seizoen 2016-17 heeft de Groep Van Pelt zijn schouders mee onder de volleybalclub gezet voor 5 jaar waardoor de naam van de sporthal aangepast werd naar de Amigos-Van Pelt Arena alsook de naam van de club werd aangepast tot het huidige Amigos-Van Pelt Sint-Antonius-Zoersel Volley Team.

In seizoen 2018/19 waar Amigos-Van Pelt Sint-Antonius-Zoersel bij de heren en vrouwen een goede start maakte aan het nieuwe jaar vol met ambities, viel het herenteam uit na het afhaken van financiële ondersteuning door de hoofdsponsor Van Pelt. Het eerste mannenteam in de Liga A kon niet verder spelen. Dit is een keuze om zowel de jeugdopleiding en de andere beloftevolle ploegen veilig te stellen. Hoofdcoach bij de voormalige dames 1 is de club trouw gebleven. Jeroen Rymen zal het talententeam en de doorstroming ondersteunen. De hoofdcoach van de voormalige heren 1 hield het voor bekeken.

Team

Dames 2018-2019 
Trainer: Jeroen Rymen
Scouting: Maarten Adriaensen
Assistent-coach: Tania Celis
Krachttrainer: Christine Deleuil
Kinesist: Gilles Biset
Physical Trainer: Michel Sneyers
Begeleider: Rene Rogge

Heren 2018-2019 
Trainer:  Eric Van Drom
Scouting:  Elien van der Burgt
Kinesist:  Gilles Biset
Team Manager:  Rudi Brison

Externe links 
 Officiële website
 Ploegvoorstelling heren Liga A
 Officiële competitie vrouwen Liga A
 Officiële competitie heren Liga A

Sint-Antonius
Sport in Zoersel
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)